Удар головою — вид удару, що виконується лобовою частиною голови (чолом)

 Удар головою (фільм, 1944) — французький фільм, реж. Рене Ле Енафф
 Удар головою (фільм, 1979) — французький фільм, реж. Жан-Жак Анно